Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1991 disputat al circuit de Monza el 8 de setembre del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 21. 114

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 26. 061 (a la volta 41)

Referències 
 

Itàlia
1991